Огузхан () может означать:

 Огуз-хан — мифический герой-прародитель потомков огузских племен (туркмены, азербайджанцы, турки), и уйгуров.
 Дворцовый комплекс «Огузхан» — резиденция президента Туркменистана.